In Indonesië
Onderdistrict in Indonesië
 Sukapura (onderdistrict), onderdistrict in het bestuurlijke gebied Probolinggo in de provincie Oost-Java, Indonesië.
De volgende plaatsen in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict):
 Sukapura (Cilincing), een plaats in het onderdistrict Cilincing in het noorden van Jakarta, Jakarta Utara
 Sukapura (Kejaksan), een plaats in het regentschap Kota Cirebon van de provincie West-Java
 Sukapura (Kertasari), een plaats in het regentschap Bandung van de provincie West-Java
 Sukapura (Rawamerta), een plaats in het regentschap Karawang van de provincie West-Java
 Sukapura (Sragi), een plaats in het regentschap Lampung Selatan van de provincie Lampung, Sumatra
 Sukapura (Sukapura), een plaats in het regentschap Probolinggo van de provincie Oost-Java
 Sukapura (Sumber Jaya), een plaats in het regentschap Lampung Barat van de provincie Lampung, Sumatra
 Sukapura (Sukaraja), een plaats in het regentschap Tasikmalaya van de provincie West-Java
 Sukapura (Wado), een plaats in het regentschap Sumedang van de provincie West-Java